Pick-a-Brick (PaB) é uma modalidade de vendas que a LEGO introduziu nas suas "Brand Retail Stores" e nos seus parques temáticos. Consiste na oferta de peças à escolha do cliente, em um lote alargado disponível nas lojas.

Esta modalidade de venda é interessante para o comprador uma vez que lhe permite adquirir grandes quantidades de peças comuns a baixo preço, escolhendo os tipos pretendidos e sem lugar para "sobras".

Características 
Nas lojas PaB, as peças estão distribuídas em contentores transparentes. Para comprar, o cliente recebe um recipiente - que pode ser um saco com fecho hermético ou um copo com tampa -, que pode encher a seu gosto com o máximo de peças que pretenda.

O pagamento das peças assim escolhidas é feito segundo uma das seguintes modalidades:

 por recipiente fechado - onde cada copo fechado conta como uma unidade para pagamento. Esta é a modalidade utilizada pela maioria das lojas.
 a peso - tomando-se em consideração o peso total das peças para o cômputo do valor das mesmas. Esta modalidade é utilizada, por exemplo, na LEGOLAND Günzburg.

Lego
Palavras, frases e expressões em inglês